«Вене́ция» () — итальянский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1906 году.

История 
В 1919 году название было изменено на Associazione Calcio Venezia, а в 1987 году, после объединения с клубом «Местре», клуб стал называться VeneziaMestre. Однако через два года название снова изменили: в этот раз на Associazione Calcio Venezia 1906. Это название просуществовало вплоть до банкротства клуба в 2005 году. Società Sportiva Calcio Venezia («Спортивное общество Футбола Венеция»), которое было основано после банкротства 2005 года, в 2009 году превратилось в Foot Ball Club Unione Venezia.

В феврале 2011 года клуб был приобретён бывшим мэром подмосковного города Химки Юрием Кораблиным. Он также являлся основателем и президентом баскетбольной команды «Химки» (команду тренировал итальянец Серджио Скариоло) и футбольной команды «Химки». 54-летний россиянин создал Venice Football Academy, которая координировалась венецианской командой. Летом 2015 года Кораблин задолжал игрокам и персоналу зарплату за четыре месяца, после чего через представителей отдал команду с шестью миллионами долга в собственность города.

В 2015 году, после уже третьего банкротства, клуб был воссоздан под новым названием — «Венеция» («Venezia F.C. Srld»). В сезоне 2020/21 «Венеция» стала победителем плей-офф за выход в высшую лигу Италии, куда вернулась спустя 19 лет после выбывания.

Визитная карточка

Цвета и символика 
Цвета клуба: оранжевый, чёрный и зелёный. Чёрно-зелёный цвет приняли ещё в первые годы существования клуба (однако первоначально цветами формы были красный и синий, как у «Дженоа», и в течение нескольких лет использовались гранатовые цвета, взятые от элементов герба города). Оранжевый цвет появился в 1987 году в результате объединения с «Местре». Неизменный герб клуба — лев Венеции и Венецианской республики.

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Стадион 
После многочисленных переименований стадион «Пьер Луиджи Пенцо», названный в честь итальянского майора-авиатора, приобрёл особое значение для болельщиков как исторический символ клуба. На этой арене, второй старейшей после стадиона «Феррари» в Генуе, венецианская команда играла свои домашние матчи с 1913 года. Стадион вмещает около 7500 зрителей и имеет одну особенность: на него можно попасть только по пешеходным маршрутам или на водном транспорте. Однако в будущем Венеции есть проект нового сооружения, которое должно быть построено на землях, выбранных из предложенных вариантов президентом клуба Юрием Кораблиным в марте 2014 г. Потребность в новом доме для клуба вытекает из проблем непригодности стадиона Пенцо, вследствие которых команда играла несколько матчей в Портогруаро весной 2013 года, — стадион находится у воды и страдает от стихии (торнадо, ветер и пр.).

Состав 
По состоянию на 30 августа 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarket.com

Достижения 
 Обладатель Кубка Италии: В сезоне 1940/41 команда выиграла Кубок Италии, обыграв «Рому» (3-3, 1-0).
 Финалист Кубка Италии: 1943

Серия А 
ФБК «Венеция» провела 14 сезонов в Серии А. Последнее появление в Серии А было в чемпионате 2021/2022.

Лучший результат клуба — третье место в сезоне 1941/1942.

Серия B 
До настоящего времени лагунный клуб сыграл 33 сезона в Серии В
 Чемпион Серии B: 1960/61, 1965/66
 Второе место: 1938/39, 1948/49, 1997/98

Серия C/Серия C1 
 Чемпион Серии C1: 1935/36, 1955/56
 Второе место: 1990/91

Серия C2 
 Чемпион Серии C2: 2005/06
 Второе место: 1987/88

Серия D 
 Выход в Серию C: 1982/83, 2011/12, 2015/16
 Второе место: 1978/79

Известные игроки 
 
В истории «Венеции» оранжево-зелёную майку носили много известных футболистов: дуэт Лоик-Маццола, Филиппо Манеро (54 гола за «Венецию»), Паоло Боджджи, Кристиан Вьери и Марко Дельвеккио, Стефано Беттарини и, прежде всего, Альваро Рекоба, которого «Венеция» арендовала у «Интернационале» в сезоне 1998/1999. Он был одним из главных спасителей того сезона. Ферруччо Маццола действовал в составе «Венеции» с 1965 по 1967 года.

«Венецию» тренировали множество тренеров, которые впоследствии достигали успеха в Серии А и в Европе. К примеру, тренер итальянской сборной команды Чезаре Пранделли, который вывел венецианцев в Серию А в сезоне 2000/2001, или тренер сборной Японии Альберто Дзаккерони, бывший главным тренером во время исторического выхода в Серию B в сезоне 1990/1991, и ряд других, таких как, Беппе Иакини, Джампьеро Вентура, Лучано Спаллетти и Вальтер Новеллино, с которым венецианцы провели два года в серии А (1997/1999). Сандро Пуппо, в своё время тренировавший команду, стал первым итальянским тренером, который выиграл национальный титул за рубежом.

В «Венеции» работал спортивным директором и Джузеппе Маротта, теперь занимающий аналогичный пост в «Интере».

  Валентино Маццола
  Марко Дельвеккио
  Кристиан Вьери
  Флавио Рома
  Кристиано Дзанетти
  Стефано Морроне
  Фабио Фирмани
  Сальваторе Сиригу (воспитанник)
  Альваро Рекоба
  Федерико Магальянес
  Пабло Гарсия
  Деян Петкович
  Игор Будан
  Пауло Да Сильва
  Кевуллай Конте
  Даниель Андерссон

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Появились в 1907 году в Италии
Футбольные клубы Италии
Спорт в Венеции
Организации Венеции